Боя́ршинов (Боя́ршинова) — русская фамилия. Образована от прозвища «Бояршина» — бояршиной (или боярщиной) в старину называли барщину.

Бояршинов 
 Бояршинов, Александр (род. 1963) — советский легкоатлет.
 Бояршинов, Александр Григорьевич (1819—1860) — русский горный инженер.
 Бояршинов, Борис Сергеевич (род. 1954) — кандидат физико-математических наук, доцент, инженер-физик по специальности "экспериментальная ядерная физика", преподаватель, популяризатор науки.
 Бояршинов, Василий Иванович (1915—1990) — Герой Советского Союза.
 Бояршинов, Виктор Анатольевич (1919—1991) — советский инженер-технолог.
 Бояршинов, Геннадий Фёдорович — советский боксёр, чемпион СССР в полусреднем весе (1958).
 Бояршинов, Георгий Владимирович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Бояршинов, Михаил Иванович (1904—1988) — советский ученый-металлург.



См. также 
 Бояринов